De Ronde van Slovenië 2006 ("Dirka po Sloveniji 2006") werd verreden van donderdag 8 juni tot en met zondag 11 juni in Slovenië. Het was de dertiende editie van de rittenkoers, die sinds 2005 deel uitmaakt van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde vier etappes, en begon in Lendava. Aan deze editie deden geen Belgische en Nederlandse renners mee.

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2006
2006